Anton Drexler (1884-1942) – politico tedesco,  uno dei fondatori e il primo presidente del Partito Nazionalsocialista Tedesco 
 Clyde Drexler (n. 1962) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Dominick Drexler (n. 1990) – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista 
 Jorge Drexler (n. 1964) – cantautore uruguaiano
 Kim Eric Drexler (n. 1955) – ingegnere statunitense, ricercatore all'Institute for Molecular Manufacturing
 Millard Drexler (n. 1994) – dirigente d'azienda statunitense
 Simone Drexler (n. 1957) – cantante svizzera